Фе́дорівка () — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на північному сході району.

Географія 
Селом протікає річка Самарчик.